Die Scottish Football League Division Two wurde 1910/11 zum 18. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 18. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two.

In der Saison 1910/11 traten 12 Vereine in insgesamt 22 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit waren die Vereine mit derselben Punktausbeute gleich platziert. Die Meisterschaft gewann der FC Dumbarton. Einen Aufsteiger gab es in dieser Saison nicht. Durch die Fusion zwischen dem FC Ayr und FC Ayr Parkhouse zu Ayr United nahm der ein Jahr zuvor gegründete Verein Dundee Hibernian den freigewordenen Platz ein.

Statistiken

Abschlusstabelle

Weblink 
 Scottish Division Two 1910/11 bei statto.com

Fußballsaison 1910/11
1910 11